

Cinema 
Il giglio insanguinato (Maria Chapdelaine) – film del 1934 diretto da Julien Duvivier
Maria Chapdelaine – film del 1950 diretto da Marc Allégret
Maria Chapdelaine – film del 1983 diretto da Gilles Carle

Geografia 
Maria-Chapdelaine – municipalità regionale di contea di Saguenay-Lac-Saint-Jean (Canada)

Letteratura 
 Maria Chapdelaine – romanzo di Louis Hémon del 1916